Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 14 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Bjelašnicy. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Szwajcar Max Julen, srebro wywalczył Jure Franko z Jugosławii, a brąz zdobył reprezentant Liechtensteinu Andreas Wenzel.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984